TY est un code, qui signifie :
 Bénin, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 * 
 Thank You très souvent utilisé dans le jargon "Gamer"
 Tahitien (langue polynésienne), selon la norme ISO 639 des codes de langues,

Ty peut faire référence à :
 Ty ou Ti, haut fonctionnaire de la cour égyptienne sous la  égyptienne.
 Ty, un rappeur britannique d'origine nigériane produit chez Big Dada, étant apparu sur l'album 73 Touches de Hocus Pocus et à l'édition 2003 du festival des Transmusicales,
 Ty, un instrument selon la liste des instruments de musique,
 La TY est un modèle de motocyclette de trial du constructeur Yamaha
 Ty, digramme de l'alphabet latin
 Ty, une commune rurale du département de Boura au Burkina Faso
 Ty, une commune rurale du département de Faramana au Burkina Faso

Code
Homonymie de localités